Charger steht für

Fahrzeuge:
 Dodge Charger, Pkw-Modell (USA)
 Valiant Charger, Pkw-Modell, von Chrysler Australia ab 1971 produziert 
 Siemens Charger, Lokomotive
 Charger-Klasse, Bauserie von Geleitflugzeugträgern
 Charger, NATO-Codename der Tupolew Tu-144
 Piper PA-28-235 Cherokee Charger, Variante der Piper PA-28

Personen:
 William Big Charger (1872–1932), US-amerikanischer Indianer vom Stamm der Lakota-Sioux

Weiteres:
 Los Angeles Chargers, Team der National Football League
 Charger (Band), Sludge-Band